Айо Эдебири (, род. 3 октября 1995, Бостон, штат Массачусетс) — американский комик, сценаристка, продюсер и актриса. Известна выступлениями в шоу Comedy Central Up Next, а также авторским подкастом Iconography. Среди наиболее заметных актёрских работ — участие в сериалах  (озвучка) и «Медведь», где она играет одну из главных героинь.

Ранняя жизнь 
Эдебири родилась в Бостоне в набожной семье пятидесятников. Ее мать эмигрировала с Барбадоса, а отец был выходцем из Нигерии. Впервые проявила интерес к комедии после посещения драматического кружка в восьмом классе, после этого присоединилась к клубу импровизации в Бостонской латинской школе.

Эдебири окончила в Нью-Йоркский университет, где получила степень бакалавра педагогики. На первом курсе она начала готовиться к карьере комика — пройдя стажировку в .

Карьера 
Эдебири начала профессиональную карьеру комика со стендап-сетами на шоу Comedy Central Up Next. В мая 2020 года на том же канале начал выходить сериал «Айо и Рэйчел не замужем» (), для которого она написала сценарий и выступила одной из главных актрис, наряду со своей подругой и комиком .

Эдебири занималась написанием сценариев для сериалов  и «Солнечная сторона». После этого была приглашена в качестве анимационного ситкома  (четвёртый сезон). После того, как Дженни Слейт отказалась от озвучивания персонажа Мисси, в пользу чернокожий актрисы, Эдебири прошла прослушивание и заменила её в августе 2020 года. Кроме того, Эдебири участвовала в создании  на Apple TV+, в качестве сценаристки и актрисы во втором сезоне сериала.

Среди других проектов Эдебири фигурируют: мультсериалы Mulligan (в качестве сценаристки) и We Lost Our Human (в качестве актрисы озвучания). Также участвовала в съёмках экранизации романа  , в одной из второстепенных ролей. В 2022 году сыграла одну из центральных героинь в сериале «Медведь», который получил высокие оценки от кинокритиков.

Вместе с Оливией Крейгхед ведет подкаст Iconography, в которых обсуждает с гостями их кумиров. К 2020 году было выпущено 2 сезона.

Агитировала за Демократических социалистов Америки.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки
 

Писательницы США XXI века
Сценаристы телевидения США
Комедиантки США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Актрисы США XXI века